Абделлауе — фамилия, известные носители:

 Абделлауе, Мохаммед (род. 1985) — норвежский футболист
 Абделлауе, Мустафа (род. 1988) — норвежский футболист